SONUCI steht für:

 Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction Immobilière, nigrisches Staatsunternehmen
 SONUCI (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger

Sonuci